Олимпийский диплом

Выражение «Олимпийский диплом» имеет разные значения.
 Награда, которую получают участники современных Олимпийских игр, занявшие с первого по восьмое место.
 До 1974 года «Олимпийский диплом» был названием Олимпийского ордена.